Richard Vernon (1389–1451) – angielski posiadacz ziemski i polityk, spiker Izby Gmin
 Richard Vernon (1678–1725) – brytyjski dyplomata
 Richard Vernon (1925–1997) – brytyjski aktor
 Richard Vernon (ur. 1962) – brytyjski muzyk